Le isole artiche della Russia sono composte da un certo numero di arcipelaghi, gruppi di isole e terre isolate, che si trovano nell'Oceano Artico.

Geografia 
Le isole sono tutte situate all'interno del circolo polare artico e dislocate nei mari marginali dell'oceano Artico, cioè i mari di Barents, Kara, Laptev, della Siberia Orientale, dei Ciukci e di Bering. L'area si estende per circa 7.000 km dalle coste della Carelia, a ovest, fino alle coste settentrionali della penisola dei Ciukci, a est.
L'isola più grande è l'isola Severnyj (parte di Novaja Zemlja) che, con una superficie di circa 48.904 km², è la seconda isola più grande della Russia dopo Sachalin e la quarta isola più grande d'Europa.

Isole e arcipelaghi 
L'elenco, da ovest a est, è suddiviso secondo l'oblast' e il rajon di appartenenza.

Oblast' di Murmansk

Pečengskij rajon 
 Isole di Ajnov (Айновские острова)
 Isole Kijskie (Острова Кийские)
 Isola Ovečij (Остров Овечий)
 Isola Titovskij (Остров Титовский)

Circondario urbano della città chiusa di Zaozërsk 
 Isole di Lopatkin (Острова Лопаткина)
 Isola Zamogil'nyj (Остров Замогильный)
 Isola Kuvšin (Остров Кувшин)
 Isola Bljudce (Остров Блюдце)
 Isole Vičany (Острова Вичаны)

Kol'skij rajon 
 Isola Krestovyj (Остров Крестовый)
 Isola Malyj Arskij (Остров Малый Арский)
 Isola Bol'šoj Arskij (Остров Большой Арский)
 Isola Zelënyj (Остров Зелёный)
 Isola Medved' (Остров Медведь)
 Isola Šalim (Остров Шалим)
 Isola Eretik (Остров Еретик)

Circondario urbano di Aleksandrov 
 Isole Lesnye (Острова Лесные)
 Isola Domašnij (Остров Домашний)
 Isola Prodol'nyj (Остров Продольный)
 Isola Ploskij (Остров Плоский)
 Isola Jagel'nyj (Остров Ягельный)
 Isola Zelënyj (Остров Зелёный)
 Isola Toros (Остров Торос)
 Isola Sedlovatyj (Остров Седловатый)
 Isola Šalim (Остров Шалим)
 Isola di Ekaterina (Остров Екатерининский)
 Bol'šoj Olenij (Большой Олений)
 Isola Sal'nyj (Остров Сальный)

Kol'skij rajon 
 Isola Kil'din (Остров Кильдин)
 Malyj Olenij (Малый Олений)
 Isola Zeleneckij (Остров Зеленецкий)
 Isole Voron'i Ludki (Острова Вороньи Лудки)
 Isole Gavrilovskie (Острова Гавриловские)
 Isole Zeleneckie (Острова Зеленецкие)
 Isole Šel'pinskie (Острова Шельпинские)
 Bol'šoj Olenij (Большой Олений)

Lovozerskij rajon 
 Sette isole (Семь островов)
 Isola Nokuev (Остров Нокуев)
 Tri Ostrova (Три Острова)
 Sosnovec (Сосновец)

Circondario urbano della città chiusa di Ostrovnoj 
 Isole Jokangskie (Острова Йокангские)
 Isola di Vitte (Остров Витте)
 Isola Zelënyj (Остров Зелёный)
 Isola Lumbovskij (Остров Лумбовский)

Kandalakšskij rajon 
 Isola Velikij (Остров Великий)
 Isola Rjaškov (Остров Ряшков)
 Isola Olenij (Golfo di Kandalakša) (остров Олений)
 Isole Lupči (Острова Лупчи)

Oblast' di Arcangelo

Mezenskij rajon 
 Isola Moržovec (Остров Моржовец)

Circondario urbano della Novaja Zemlja 
 Novaja Zemlja (Новая Земля)

Primorskij rajon 
 Isola Vittoria (Остров Виктория)
 Terra di Francesco Giuseppe (Земля Франца-Иосифа)

Circondario autonomo dei Nenec

Zapoljarnyj rajon (Regione Polare) 
 Isola Korga (Остров Корга)
 Kambal'nickie Koški  (Камбальницкие Кошки)
 Isola Kolguev (Остров Колгуев)
 Sengejskij (Остров Сенгейский) 
 Guljaevskie Koški (Острова Гуляевские Кошки)
 Isola Dolgij (Остров Долгий)
 Isola Matveev (Остров Матвеев)
 Bol'šoj Zelenec (Большой Зеленец)
 Isola Vaigač (Остров Вайгач)

Circondario autonomo Jamalo-Nenec

Jamalskij rajon 
 Isola Belyj (Остров Белый)

Tazovskij rajon 
 Isola di Vil'kickij (Остров Вилькицкого)
 Isola di Neupokoev (Остров Неупокоева)
 Isola Olenij (Остров Олений)
 Isole Prokljatye (Острова Проклятые)
 Isola di Šokal'skij (Остров Шокальского)

Territorio di Krasnojarsk

Tajmyrskij rajon 
 Isola di Vize (Остров Визе)
 Isola di Ušakov (Остров Ушакова)
 Isola Nosok (Остров Носок)
 Isola di Sibirjakov (Остров Сибирякова)
 Isola di Sverdrup (Остров Свердруп)
 Isola di Dikson (Остров Диксон)
 Isole Brechovskie  (Бреховские острова)
 Isole Izvestija CIK (Острова Известий ЦИК)
 Isole dell'Istituto Artico (Острова Арктического института)
 Isola della Solitudine (Остров Уединения)
 Isole Kamennye (Острова Каменные)
 Isolotti di Minin (Шхеры Минина)
 Isole Plavnikovye (Острова Плавниковые)
 Isole di Kjellman (Острова Челльмана)
 Isola Kolosovych (Остров Колосовых)
 Isole di Scott-Hansen (Острова Скотт-Гансена)
 Isole Labirintovye (Острова Лабиринтовые)
 Isole di Mohn (Острова Мона)
 Isola di Markham (Остров Маркгам)
 Isola Sorevnovanija (Остров Соревнования)
 Isole di Sergej Kirov (Острова Сергея Кирова)
 Isola Severomorcev (Остров Североморцев)
 Isole di Tillo (Острова Тилло)
 Isole di Kaminskij (Острова Каминского)
 Severnaja Zemlja (Северная Земля)
 Isole di Mjačin (Острова Мячина)
 Isole di Baklund (Острова Баклунда)
 Isola Prodolgovatyj (Остров Продолговатый)
 Isole di Kruzenštern (Острова Крузенштерна)
 Isola di Gavrilov (Остров Гаврилова)
 Isola di Rykačev (Остров Рыкачева)
 Isole di Jaržinskij (Острова Яржинского)
 Isola di Vil'd (Остров Вильда)
 Isole di Voronin (Острова Воронина)
 Isole Ledjanye (Острова Ледяные)
 Arcipelago di Nordenskiöld (Архипелаг Норденшельда)
 Isole di Cywolka (Острова Цивольки)
 Isole di Vil'kickij (Arcipelago di Nordenskiöld) (Острова Вилькицкого)
 Isola Russkij (Остров Русский)
 Isole di Pachtusov (Острова Пахтусова)
 Isole di Litke (Острова Литке)
 Isole Vostočnye (Острова Восточные)
 Isola di Nansen (Острова Нансена)
 Isola Bonevi (Остров Боневи)
 Isola Tajmyr (Остров Таймыр)
 Isola di Kolčak (Остров Колчака)
 Isole di Fearnley (Острова Фирнлея)
 Isola di Levinson-Lessing (Остров Левинсон-Лессинга)
 Isole di Heiberg (Острова Гейберга)
 Isola Pervomajskij (Остров Первомайский)
 Isola di Helland-Hansen (Остров Гелланд-Гансена)
 Isole di Vil'kickij (Mare di Laptev) (Острова Вилькицкого)
 Isole Komsomolskaja Pravda (Острова Комсомольской правды)
 Isole Faddej (Острова Фаддея)
 Isole di San Pietro (Острова Петра)

Sacha-Jacuzia

Anabarskij ulus 
 Bol'šoj Begičev (Большой Бегичев)
 Malyj Begičev (Малый Бегичев)
 Preobraženija (Остров Преображенья)
 Isola Pesčanyj (Остров Песчаный)

Bulunskij ulus 
 Amerika-Kuba-Aryta (Америка-Куба-Арыта)
 Isole del Golfo di Olenëk (Острова Оленёкского Залива)
 Isole del delta della Lena
 Isole di Dunaj (Острова Дунай)
 Isola Brusneva (Остров Бруснева)
 Isola Muostach (Остров Муостах)
 Isole della Nuova Siberia (Острова Новосибирские)
 Isole di Ljachov (Острова Ляховские)
 Isole Anžu (Острова Анжу)
 Isole De Long (Острова Де-Лонга)

Allaichovskij ulus 
 Isole Kolesovskie (Острова Колесовские)

Nižnekolymskij ulus 
 Isole Medvež'i (Острова Медвежьи)

Ust'-Janskij ulus 
 Isole del Golfo della Jana (Острова Янский залив)
 Isola Makar (Остров Макар)
 Isole Šelonskie (Острова Шелонские)
 Isola Jarok (Остров Ярок)

Circondario autonomo della Čukotka

Iul'tinskij rajon 
 Isola di Wrangel (Остров Врангеля)
 Isola Herald (Остров Геральд)
 Kosa Dvuh Pilotov (Коса Двух Пилотов)
 Isola di Koljučin (Остров Колючин)
 Isole Serych Gusej (Острова Серых Гусей)

Čaunskij rajon 
 Isola Ajon (Остров Айон)
 Isola Karkarpko (Остров Каркарпко)
 Isole Routan (Острова Роутан)
 Isola di Šalaurov (Остров Шалаурова)

Čukotskij rajon 
 Idlidlja (Идлидля)

Voci correlate 
 Isole dell'arcipelago di Nordenskiöld
 Isole dell'arcipelago della Novaja Zemlja
 Isole dell'arcipelago Severnaja Zemlja
 Isole della Terra di Francesco Giuseppe
 Lista degli isolotti di Minin

Altri progetti 

Artico
Artico
Artico